Esistono due comuni francesi con questo nome

 Cernon – Giura
 Cernon – Marna